Чемпионат Испании по футболу 1946/1947 — 16-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Валенсия» стал чемпионом Испании в 3-й раз. В турнире принимали участие 14 клубов. Было сыграно 182 игры и забито 704 гола.

Турнирная таблица

Потуровая таблица
  
</center>

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 11 голов
 «Атлетико» — «Эспаньол»  — 8:3 (24-й тур, 30 марта 1947 года)
 «Реал Мадрид» — «Кастельон»  — 7:4 (18-й тур, 2 февраля 1947 года)
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Сельта» — «Атлетико»  — 0:4 (16-й тур, 12 января 1947 года)
 Самая крупная победа дома: 7 голов
 «Депортиво» — «Кастельон»  — 8:1 (17-й тур, 19 января 1947 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1947
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1946 году
Спорт в Испании в 1947 году